Корчик может означать: 

Корчик — маленький ковшик, похожий на чарку.
 Корчик — река на Украине, левый приток реки Случь.
 Корчик — польский дворянский герб.
Корчик — название населённых пунктов:
 Корчик — посёлок в Солигорском районе Минской области.
 Корчик — село в Шепетовском районе Хмельницкой области.